Дубровка — река в России, протекает в Косинском и Соликамском районах Пермского края. Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки Ульва. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки в лесном массиве в 21 км к юго-востоку от села Коса. Река течёт на юго-восток, всё течение проходит по ненаселённому лесу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100003979
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100397
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Косинского района
Реки Соликамского района
Бассейн Уролки